Tent Rock är en kulle i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Australien gör anspråk på området. Toppen på Tent Rock är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Tent Rock är varierad. Den högsta punkten i närheten är Brimstone Peak,  meter över havet,  kilometer söder om Tent Rock. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Artiklar med robotjusterad position
Kullar i Östantarktis
Australiens anspråk i Antarktis
Berg i Antarktis 1000 meter över havet eller högre